Carayaca peut désigner :

Toponymes

Carayaca : une localité de l'État de La Guaira ; 
 Carayaca : l'une des onze paroisses civiles de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira.

Autres 
 Carayaca : un genre d'arachnides de la famille des Zalmoxidae.

Homonymie de toponyme